L78 ou L.78 peut faire référence à :

 Albatros L.78, un avion de reconnaissance allemand de l'entre-deux-guerres ;
 HMS Cottesmore (L78), un destroyer de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres